Sinfonía inacabada o Sinfonía inconclusa, puede referirse a:

 Sinfonía inacabada (Schubert)
 Sinfonía 16, inconclusa (Dmitri Shostakóvich)
 '''Sinfonía inacabada (obra de teatro)  de Alejandro Casona